Wartberg je součást názvu více míst:

 Wartberg an der Krems – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Wartberg ob der Aist – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Wartberg im Mürztal – bývalá obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko, nyní součást obce Sankt Barbara im Mürztal